

Sigle 
 Denominazione Urbanistica Generica – qualificatore del toponimo (es. Via, Piazza, Largo, ecc.)

Codici 
 DUG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Bisbee International di Douglas (Stati Uniti d'America)
 dug – codice ISO 639-3 della lingua duruma

Altro 
 Dug – popolo dell'universo immaginario di Guerre stellari
 Dug – personaggio del film Up.